Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1976 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград, все среди мужчин. Из олимпийской программы исключена гонка на тандемах.

Медали

Шоссейные гонки

Гонки на треке

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на летней Олимпиаде 1976

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
1976 год в велоспорте
Велоспорт в Канаде